EGF steht für:
 Église gnostique de France, erste gnostische Kirche der Neuzeit, gegründet durch Jules Doinel
 Epidermal Growth Factor, ein Wachstumsfaktor in der Zellbiologie
 Europäischer Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, ein Sozialfonds der Europäischen Union
 Epicorum Graecorum Fragmenta, den Titel zweier Fragmentsammlungen der griechischen epischen Literatur
 Expedition GeForce, eine Achterbahn im Holiday Park in Haßloch, Deutschland
 European Gendarmerie Force, die Europäische Gendarmerietruppe
 European Go Federation, der Dachverband der nationalen europäischen Go-Verbände
 American Eagle Airlines (ICAO-Code), eine US-amerikanische Fluggesellschaft

EGF